Studniczka ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Studniczka (1860–1929), österreichischer Klassischer Archäologe
 Hanns Studniczka (1891–1975), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Jurist

Studniczka bezeichnet:
 Studniczka (Czaplinek), deutsch Klein Stüdnitz, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen